Крецулеску () — румынская фамилия. Известные носители:

 Крецулеску, Константин (1809—1884) — румынский политический и государственный деятель, премьер-министр Объединённого княжества Валахии и Молдавии (1867), почётный академик Румынской академии.
 Крецулеску, Николае (1812—1900) — румынский политический и государственный деятель, премьер-министр Объединённого княжества Валахии и Молдавии (с 1862 по 1863 год и с 1865 по 1866 год), врач, член Румынской академии.